Williamstown hace referencia a varios artículos:

Lugares de Estados Unidos
Williamstown (Kentucky), ciudad del Estado de Kentucky;
Williamstown (Massachusetts), pueblo del Estado de Massachusetts;
Williamstown (condado de Berkshire, Massachusetts), lugar designado en el censo en el condado de Berkshire, Massachusetts;
Williamstown (Nueva Jersey), lugar designado en el censo del Estado de Nueva Jersey;
Williamstown (Nueva York), pueblo del Estado de Nueva York;
Williamstown (Pensilvania), borough del Estado de Pensilvania;
Williamstown (Vermont), pueblo del Estado de Vermont;
Williamstown (condado de Orange, Vermont), lugar designado en el censo en Vermont;
Williamstown (Virginia Occidental), ciudad del Estado de Virginia Occidental;
Williamstown (Wisconsin), pueblo del Estado de Wisconsin;
Municipio de Williamstown, en el Estado de Míchigan.